Никола́й Аста́хов: Николай Александрович Астахов (род.1950) — советский звукооператор и российский звукорежиссёр. 
 Николай Владимирович Астахов (1921—2001) — советский и российский инженер.
 Николай Прокофьевич Астахов (1920—2012) — советский и российский правовед, специалист в области гражданского, предпринимательского и хозяйственного права.